Albrici ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Albrici (1714–1773), italienischer Maler
 Pier Augusto Albrici (1936–2022), Schweizer Offizier und Militärhistoriker
 Vincenzo Albrici (1631–1687), italienischer Komponist, Organist und Kapellmeister